A Haniska településnév jelentései:

Eperjesenyicke szlovákiai község szlovák neve az Eperjesi járásban
Haniska pri Košiciach, Enyicke szlovákiai község szlovák neve a Kassa-környéki járásban